

Sigle 
 Columbia International University – università statunitense
 Convergència i Unió – Convergenza e Unione, partito politico spagnolo

Codici 
 CIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Sault Sainte Marie / Chippewa International (Michigan), Stati Uniti